Kalat kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Zabol (provins), 
 Qalāt (provinshuvudstad), Zabol,

Iran 

 Shahrestān-e Kalāt, delprovins,

Pakistan 

 Kalat, Pakistan, Baluchistan, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar